Sela Apera é uma atriz inglesa.

Filmografia 
 Outrageous Fortune (2006-2007)
 The Legend of Johnny Lingo (2003)
 Crooked Earth (2001)
 Xena: Warrior Princess (2000-2001)
 Shortland Street (1992)
 Among the Cinders (1983)

Ligações externas 

Apera, Sela